Jacotin peut désigner :

 Alain Jacotin  (né en 1955), gardien de but français
 Balthazar Jacotin (1813-1897), homme politique français
 Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1905-1972), mathématicienne française
 Pierre Jacotin (1765-1827), ingénieur et cartographe français